Leonardo Schulz Cardoso, conhecido como Léo Stronda, (Río de Janeiro, 5 de julho de 1992) es un rapero y compositor brasileño, vocalista de Bonde da Stronda, grupo formado en 2006 e integrado por Mr. Thug.

Él es el creador y el intérprete de la jerga popular, tales como: "xxt","wrol","nightlok" y más. Es conocido por su locura, y su cuerpo atigrado, que es una pasión para él. Leonardo Schulz también es dueño de compañía de ropa, XXT Corporation.

Referencias

Enlaces externos 
 Léo Twitter oficial
 Léo YouTube oficial
 Bonde da Stronda
 XXT Corporation

Cantantes masculinos de Brasil
Raperos de Brasil
Músicos de Río de Janeiro
Culturistas de Brasil
Diseñadores de moda de Brasil
Nacidos en Río de Janeiro